The Wages of Sin –  cortometraggio del 1910 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Wages of Sin –  cortometraggio del 1913 prodotto dalla Centaur Film Company
 The Wages of Sin –  cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company
 The Wages of Sin –  cortometraggio del 1914 prodotto dalla Kalem Company
 The Wages of Sin – film del 1938 diretto da Herman E. Webber